«Как приручить медведя» — датский полнометражный анимационный фильм. Премьера состоялась в Дании 10 февраля 2011 года.

Сюжет 
11-летний Джонатан каждые летние каникулы проводит у дедушки, который живёт на краю дремучего леса. В этом году компанию ему составит младшая сестра София. Однажды её похищает гигантский 1000-летний медведь. Джонатан отправляется в самое сердце леса, и хотя у него самого душа уходит в пятки, мальчик намерен вырвать Софию из медвежьих лап. Затем выясняется, что София крепко сдружилась с этим медведем.

Роли озвучивали 
 Маркус Рюгорд ( Ольга Кузнецова) -Джонатан
 Алберти Бличфелдт ( Дарья Фролова)-Софи
 Флемминг Квист Мюллер( Алексей Борзунов)-Охотник
 Элит Нулле Никйар ( Александр Головчанский)Дедушка

Ссылки 
 

Мультфильмы 2011 года
Компьютерные анимационные фильмы Дании
Мультфильмы Дании в жанре фэнтези
Мультфильмы о медведях
Фильмы Film i Väst
Фильмы Дании 2011 года
Полнометражные мультфильмы Дании